Ningi Island kan syfta på följande platser:

Marshallöarna 

 Ningi (del av en ö), Kwajalein, 
 Gugegwe, del av en ö, Kwajalein, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar